Eschlhof Steht für

 Eschlhof (Dünzling), Wüstung auf der Gemarkung Dünzling; Landkreis Kelheim, Bayern
 Eschlhof (Waldmünchen), Gemeindeteil von Waldmünchen, Landkreis Cham, Bayern